Кав'єдес () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Анхель Сальдівар Кав'єдес — мексиканський футболіст
 Іван Кав'єдес — еквадорський футболіст